Май — пятый месяц григорианского календаря.

Другие значения:

Фамилия 
 Май, Анджело (1782—1854) — итальянский кардинал и филолог.
 Май, Бронислав (род. 1953) — польский поэт.
 Май Ван Хоа (1927—1971) — вьетнамский игрок в настольный теннис.
 Май, Гельмут (1921—2011) — австрийский фигурист-одиночник.
 Май, Гизела (1924—2016) — немецкая актриса театра и кино, певица.
 Май, Десидер (1900 — после 1940) — чехословацкий шахматист.
 Май, Жак де (1475—1540) — французский писатель.
 Май, Захар Борисович (род. 1969) — российский музыкант, автор и исполнитель песен.
 
 Май, Матильда (род. 1965) — французская актриса.
 Май, Мухтар (род. 1972) — пакистанская правозащитница.
 Май, Пётр Владиленович (род. 1963) — один из основателей российской рок-группы «Агата Кристи».
 Май, Поль (род. 1935) — люксембургский футболист-полузащитник.
 Май, Райнхард (род. 1942) — немецкий музыкант, певец, композитор.
 Май, Торстен (род. 1969) — немецкий боксёр, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Май, Уве-Йенс (род. 1963) — немецкий конькобежец.
 Май, Ульрика (урождённая Ульрика Кунце; род. 1960) — немецкая актриса театра, кино и телевидения.
 Май, Фабио (род. 1970) — итальянский лыжник.
 Май, Фридрих Вильгельм (1912—1945) — немецкий этнограф.
 Май Хак Де, он же Май Тхук Лоан, — один из предводителей вьетнамских восстаний против Китая.
 Май Шаоянь (род. 1979) — китайская хоккеистка на траве.
 Май, Эдуард (1905—1956) — немецкий биолог.
 Май, Эрнст (1886—1970) — немецкий архитектор.
 Май-Маевский, Владимир Зенонович (1867—1920) — военачальник русской армии и Белого движения.

Населённые пункты 
 Май — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Май — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Май — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Май — упразднённый посёлок в Дмитровском районе Орловской области.

Прочее 
 (348) Май — астероид, открытый в 1892 году.
 Май — имя.
 «Май» — российская компания, один из крупнейших мировых производителей чая и кофе.
 «Май» — российский художественный фильм (2007 год).
 Май — четвёртая буква эфиопского алфавита.
 Май — средневековая французская монета

См. также 
 Ласковый май
 Светлый май
 Мэй — фамилия